Baba Novac se poate referi la:
 Baba Novac, un căpitan al oștii lui Mihai Viteazul.
 Baba Novac, Satu Mare
Strada Baba Novac, București
 Baba Novak, album al formației Phoenix